Амбри:
 Амбри — великан из грузинской мифологии
 Амбри — деревня в кантоне Тичино, Швейцария
 Амбри, Мохаммад — индонезийский писатель, писал на сундском языке

Примечания